Wendy steht für:
 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Gwendolin, siehe Gwendolin #Wendy
 Wendy (Sängerin) (* 1994), südkoreanische Popsängerin
 Wendy (Cambridgeshire), Weiler der Gemeinde Shingay cum Wendy im District South Cambridgeshire, England
 Tropischer Sturm Wendy im Jahr 1999
 (2993) Wendy, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.

Fiktion:
 Wendy (Zeitschrift), ein Pferdemagazin für Kinder (seit 1986)
 Wendy (Hörspiel), deutsche Hörspielserie (seit 1989)
 Wendy (Fernsehserie, 1995), neuseeländische Fernsehserie
 Wendy (Fernsehserie, 2013), deutsche Animationsserie
 Wendy – Der Film, deutscher Kinderfilm (2017)
 Wendy 2 – Freundschaft für immer, deutscher Kinderfilm (2018).
 Wendy (2020), Fantasy-Drama von Benh Zeitlin

Siehe auch:
 Wendi
 Wendy’s